Sältjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sältjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677913-139934), sjö i Älvdalens kommun, 
Sältjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679511-139618), sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Sältjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Sältjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (25,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn